Та́ррега (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Уржель. Занимает площадь 88,38 км². Население — 17 189 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Льейды
Города Льейды